Новая резиденция — название некоторых дворцов в Европе.
 Новая резиденция — резиденция бамбергских архиепископов. 
 Новая резиденция — резиденция зальцбургских архиепископов. 
 Новая резиденция — резиденция в Пассау.